Житомирський професійний політехнічний ліцей — школа в Житомирі. Це 12 навчально-виробничих майстерень, 4 лабораторії, 36 кабінетів з різноманітним обладнанням, необхідним для навчального процесу. На балансі ліцею 15 одиниць автомобільної техніки, 7 з яких — навчальні.

Історія 
Створений 17 квітня 1946 році як професійно-технічна школа.

Посилання 
 Офіційний сайт ЖППЛ 

Навчальні заклади, засновані 1946
Засновані в Україні 1946
Професійно-технічні навчальні заклади України